Kolumbiai peso
 Kreatin-O-foszfát